Sieding heißen folgende geographische Objekte:

 Sieding (Gemeinde Ternitz), Katastralgemeinde von Ternitz, Niederösterreich
 Sieding (Gemeinde Hargelsberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Hargelsberg, Oberösterreich